Marina Cherkasova (esquiadora), esquiadora de estilo livre russa
 Marina Cherkasova (patinadora), patinadora artística soviética

Desambiguações de antropônimos